grubość optyczna
 grubość jako rozmiar